Армения принимала участие в Летних Олимпийских играх 2000 года в Сиднее (Австралия) во второй раз за свою историю, и завоевала одну бронзовую медаль.

Бронза 
 Тяжёлая атлетика, мужчины — Арсен Меликян.

Состав олимпийской сборной Армении

Дзюдо 
Спортсменов — 1

Соревнования по дзюдо проводились по системе на выбывание. В утешительные раунды попадали спортсмены, проигравшие полуфиналистам турнира. Два спортсмена, одержавших победу в утешительном раунде, в поединке за бронзу сражались с проигравшими в полуфинале.

Мужчины

Прыжки в воду 

Спортсменов — 1
Мужчины

Ссылки 
 База МОК 
 Официальные олимпийские отчёты 
 Состав сборной на www.sports-reference.com

Страны на летних Олимпийских играх 2000 года
Спорт в Армении в 2000 году